Nocret ist der Familienname von:

 Jean Nocret (1615–1672), französischer Maler
 Jean-Charles Nocret (1648–1719), französischer Maler